A imigração ao longo dos séculos sempre esteve presente nos portugueses e o Brasil sempre foi um grande destino. Esta é uma lista dos imigrantes portugueses no Brasil:

Imigração portuguesa no Brasil
Relações entre Brasil e Portugal